Малая Свага — река в России, протекает по территории Верхнетоемского района Архангельской области. Устье реки находится в 517 км от устья Северной Двины по правому берегу (впадает в полой Свага). Длина реки составляет 20 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от впадения реки Вычегда до впадения реки Вага, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020300112103000026947.

Примечания 

Притоки Северной Двины
Реки Верхнетоемского района